VALIS, titre original de SIVA, roman de science-fiction écrit par Philip K. Dick, publié en 1980.
 Valis, série de jeux vidéo de mêlant plates-formes et action-RPG créée par le studio japonais Wolf Team.
 Valis: The Fantasm Soldier
 Valis II
 Valis III
 Valis IV